Э́то не любо́вь:

 «Это не любовь» — музыкальный альбом, записанный рок-группой Кино в 1985 году.
 «Это не любовь» — песня группы «Кино» из одноимённого альбома.